

Останино — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Останино — присілок, Бердюзький район, Тюменська область
 Останино — селище, Кедровий міський округ, Томська область
 Останино — село, Режівський міський округ, Свердловська область